:
 Києво — село і громада в Шибеницько-Кнінській жупанії

:
 Києво — село в громаді Санський Мост
 Києво (Східне Сараєво) — село в громаді Трново міського округу Східне Сараєво

:
 Києво — пагорб в общині Карбинці

:
 Києво — допоміжна адміністративна одиниця (оседлє) Щецина
 Києво — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Києво — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Києво — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Києво-Крулевське — село в в гміні Києво-Крулевське Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Києво-Шляхецьке — село в гміні Києво-Крулевське Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Гміна Києво-Крулевське — гміна Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

:
 Києво — міський район у Белграді
 Києво — село в общині Баточина ().
 Києво/Києве — село в Косово, в общині Кліна
 Києво/Києве — село в Косово, в общині Малішево

:
 Києво/Кийово — озеро на території міста Лобня Московської області

Див. також 
 Кійов (значення)
 Київ (значення)
 Кий (острів)